Balibar steht für:
 Balibar (Cristo Rei), ein Suco in Osttimor

Balibar ist der Familienname folgender Personen:
 Étienne Balibar (* 1942), französischer Philosoph und bekannter Marxist
 Jeanne Balibar (* 1968), französische Schauspielerin und Sängerin; Tochter von Étienne Balibar
 Renée Balibar (1915–1998), französische Romanistin, Linguistin und Literaturwissenschaftlerin
 Sébastien Balibar (* 1947), französischer Physiker